Альхимия-де-Альмонасид (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Палансия. Занимает площадь 20,30 км². Население — 326 человек (на 2010 год).

Население

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial de Algimia de Almonacid
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Кастельона